El término The Aegis puede hacer referencia a alguna de las siguientes publicaciones:

 The Aegis, periódico estadounidense; o
 The Aegis, extinta revista inglesa.